Guagliardi ist der Nachname folgender Personen:

 Carla Guagliardi (* 1956), bildende Künstlerin, Tochter von Carlos Galhardo
 Catello Carlos Guagliardi (1913–1985), brasilianischer Sänger, siehe Carlos Galhardo